Ferdinand IV. Kastilský nazývaný Pozvaný ( Fernando IV de Castilla,  Fernando El Emplazado, 6. prosince 1285 – 7. září 1312) byl král Kastilie a Leónu (a Galicie) v letech 1295 až 1312. Pocházel z burgundsko-Ivrejské dynastie.

Byl synem Sancha IV. a jeho ženy Marie z Moliny. Po otcově smrti až doby Ferdinandovy dospělosti vládla jako regentka jeho matka. V té době panovala anarchie. Díky tomu v letech 1296 až 1301 neovládal León, Galicii ani Sevillu, kde se prohlásil králem Jan I. V roce 1302 si vzal za ženu Konstancii Portugalskou, dceru krále Dinise I.

Ferdinand IV. se ukázal jako nevděčný k matce a jako slabý panovník. V roce 1309 se mu podařilo dobýt Gibraltar od Maurů. Zemřel 7. září 1312 v Jaénu při přípravě na nájezdu na maurskou Granadu a byl pohřben v kostele sv. Hippolyta v Córdobě.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilští infanti
Kastilští králové
Leónští králové
Katoličtí panovníci
Narození v Seville
Pohřbení v kostele svatého Hippolyta Římského v Córdobě
Muži
Narození v roce 1285
Úmrtí v roce 1312
Narození 6. prosince
Úmrtí 7. září